

Newham (Australia), cittadina del Victoria

Newham, borgo di Londra